Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Bonnie Gadusek che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (Campionessa)
 Assente
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Bettina Bunge (terzo turno)
 Sylvia Hanika (semifinali)

 Kathy Horvath (quarti di finale)
 Catherine Tanvier (secondo turno)
 Michelle Torres (secondo turno)
 Elise Burgin (terzo turno)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1985